Димитър Тръпков може да се отнася за:

 Димитър Тръпков, революционер от Воден, участник в Гръцката война за независимост;
 Димитър (Мицо) Тръпков (1870 -?), революционер от Горно Върбени, деец на ВМОК.